Денников — русская фамилия. Известные носители:
 Денников, Андрей Сергеевич (1978—2014) — российский актёр, режиссёр-постановщик, Заслуженный артист Российской Федерации.
 Денников, Юрий Иннокентьевич (1924—2000) — советский борец вольного стиля.